Marcadé ist der Familienname folgender Personen:

 Eustache Marcadé († 1440), französischer Autor
 Jean Marcadé (1920–2012), französischer Klassischer Archäologe